Die Basketball-Südamerikameisterschaft 1966, die 21. Basketball-Südamerikameisterschaft, fand zwischen dem 2. und dem 12. Dezember 1966 in Mendoza und San Juan in Argentinien statt, das zum vierten Mal die Meisterschaft ausrichtete. Gewinner war die Nationalmannschaft Argentiniens, die zum sechsten Mal den Titel erringen konnte.

Abschlussplatzierung

Ergebnisse
Jede Mannschaft spielte gegen jeden Gegner einmal, sodass jede Mannschaft sieben Spiele (insgesamt fanden 28 Spiele statt) absolvierte. Pro Sieg gab es zwei Punkte, für eine Niederlage immerhin noch einen Punkt. Bei Punktgleichheit entschied das Korbverhältnis. Die Mannschaft mit den meisten Punkten wurde Südamerikameister 1966.

Weblinks
FIBA-Archiv
FIBA-Archiv 1966

Sudamerikameisterschaft #1966
Sudamerika